Назас има више значења:

 Назас, Лас Лагартихас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Назас (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Назас (Назас, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику